Мануель Антоніо Санклементе — 3-й президент Колумбії
 Грегоріо деї Конті ді Санклементе — антипапа Віктор IV